Guntung (Medang Kampai), een plaats in Indonesië
Guntung (Tanjung Tiram), een plaats in Indonesië
Guntung (Koba), een plaats in Indonesië
Guntung (Limapuluh), een plaats in Indonesië